Als Wettanbieter treten auf
 Buchmacher
 Wettbüros